Amerikai Egyesült Államok
 Potlatch (Idaho)
 Potlatch (Washington)
 Potlatch, folyó Idaho államban

Egyéb
 Potlatch, Redbone-album
 Potlatch, gőzhajó
 Potlatch, az OpenStreetMaphez készült térképszerkesztő szoftver